Theuville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Theuville (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Theuville (Val-d’Oise) im Département Val-d’Oise